A Copa da Ásia de 1984 foi a 8.ª edição da Copa da Ásia.

Ocorreu entre 1 a 16 de dezembro de 1984, em Singapura. A Seleção Saudita de Futebol venceu a Seleção Chinesa de Futebol na final em Singapura.

Seleções qualificadas 
 Anfitriã
 

 Defensores do título
 

 Vencedores da fase de qualificação

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Ligações externas 
 

Copa da Ásia
1984 no futebol
Desporto em Singapura em 1984